Gerhart-Hauptmann-Ring steht für:
 Gerhart-Hauptmann-Ring (Frankfurt am Main)
 Gerhart-Hauptmann-Ring (München)

Siehe auch:
 Gerhart-Hauptmann-Straße